Michael Hastings peut faire référence à :
 Michael Hastings (1938–2011), dramaturge, romancier et scénariste britannique ;
 Michael Hastings (1958-), homme politique britannique ;
 Michael Hastings (1980-2013), journaliste américain ;
 Michael Hastings (né en 1980), personnalité politique américaine.

Voir aussi
Michel Hastings